Décapode est un mot désignant des « animaux à dix pieds ». Le terme s'applique à deux taxons d'animaux différents :
 chez les crustacés, l'ordre des décapodes (Decapoda) ;
 chez les mollusques céphalopodes, le super-ordre des décapodiformes (Decabrachia).

Crustacé (nom vernaculaire)
Céphalopode
Nom d'animal ambigu